Sorong steht für:

 Sorong, eine Stadt in Westpapua
 Sorong (Distrikt), ein Distrikt der Stadt
 Sorong (Regierungsbezirk), ein Regierungsbezirk in Westpapua